Jméno a příjmení Viktor Fischer náleží těmto lidem:

 Viktor Fischer (fotbalista) – dánský fotbalista (* 1994)
 Viktor Fischer (fotograf) – český fotograf (* 1967)
 Viktor Fischer (wrestler) – rakouský wrestler